Milan Nikolić ist der Name folgender Personen:

* Milan Nikolić (Fußballtrainer) (1929–2015), serbischer Fußballspieler und -trainer
 Milan Nikolić (Musiker) (* 1979), serbischer Musiker
 Milan Nikolić (Fußballspieler, 1983) (* 1983), serbischer Fußballspieler
 Milan Nikolić (Fußballspieler, 1987) (*  1987), serbischer Fußballspieler